3 miejscowości w Polsce: 
 Śliwno – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Choroszcz 
 Śliwno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Kuślin
 Śliwno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin